Карачухур () — посёлок городского типа в административном подчинении Сураханского района города Баку, Азербайджан. Расположен в 15 км от железнодорожной станции Баку.

Основан как посёлок при нефтепромысле имени Кагановича. Статус посёлка городского типа с 1936 года. До 1957 года носил название Посёлок имени Кагановича, с 1957 по 1964 г. — Кара-Чухур, с 1964 по 1992 год — Серебровский.

По данным БСЭ в посёлке размещался Бакинский комбинат стройматериалов.

Административно в состав Карачухура входит крупный жилищный массив .

Население

Достопримечательности 
В Карачухуре находится одна из крупнейших бакинских мечетей — «Мечеть Гарачухур», воздвигнутая в 1990-х годах.

Примечания 

Посёлки городского типа Азербайджана
Населённые пункты в административном подчинении Баку
Объекты, названные в честь Лазаря Кагановича